Heinrich der Fromme bezeichnet folgende Personen:

* Heinrich der Fromme (1196/1207–1241), Herzog von Schlesien und Princeps von Polen, siehe Heinrich II. (Polen)
 Heinrich der Fromme (1473–1541), albertinischer Wettiner, Herzog von Sachsen sowie Sagan und Markgraf von Meißen, siehe Heinrich (Sachsen)
 Heinrich der Fromme vom Gleißberg (um 1040–um 1120), erster kaiserlicher Vogt des Vogtlandes